Битва при Сенигаллии:
  — сражение периода Гражданской войны в Древнем Риме, в котором победу одержали оптиматы во главе с Гнеем Помпеем над популярами Цензорина.
  — военно-морская битва периода византийско-готских войн между Византийской империей и Королевством остготов, закончившаяся победой византийцев.

См. также 
 Сенигаллия (Сена Галльская; Сеногаллия)